Olympisches Tenniszentrum steht für:

 Olympisches Tenniszentrum in Athen
 Olympisches Tenniszentrum in Rio de Janeiro, siehe Olympic Park Rio de Janeiro #Olympisches Tenniszentrum